Weber House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Weber House (Arkansas), ID-Nr. 91001272
 Weber House (Iowa), ID-Nr. 84001247
 Weber House (Ohio), ID-Nr. 09000104